John Bowe ist der Name folgender Personen:

* John Bowe (Schauspieler) (* 1950), britischer Schauspieler
 John Bowe (Rennfahrer) (* 1954), australischer Rennfahrer
 John Bowe (Autor) (* 1964), US-amerikanischer Journalist und Autor